Лауверсмер () — водохранилище на севере Нидерландов на границе провинций Фрисландия и Гронинген.

Водохранилище образовалось на 23 мая 1969 года, когда залив Лауверсзе был отделен дамбой от Ваддензе. На водохранилище наблюдают за птицами.

На восточном берегу в польдере  тренируется нидерландская королевская армия. В центральной и восточной частях водохранилища создан национальный парк Лауверсмер 12 ноября 2003 года.

См. также 
 Проект «Дельта»
 Проект «Зёйдерзе»
 Защита от наводнений в Нидерландах

Примечания

Ссылки 
 

Водохранилища Нидерландов
Бассейн Северного моря